Всеобщие выборы в Перу проходили 11 апреля (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 6 июня (2-й тур президентских выборов) 2021 года. На них избирался президент, вице-президенты, все 130 депутатов Конгресса и 5 перуанских представителей в Андском парламенте.

В президентских выборах приняли участие 18 кандидатов, что стало наибольшим числом кандидатов после выборов 2006 года. Педро Кастильо, член левой партии «Свободное Перу», получил наибольшее количество голосов в 1-м туре и вместе с лидером правой Народной силы Кейко Фухимори вышел во 2-й тур президентских выборов. Официальный подсчёт результатов 2-го тура показал, что Педро Кастильо одержал победу, получив 51,18 % голосов избирателей, что на 44 263 голоса больше, чем у Кейко Фухимори.

Избирательная система 
Президент Перу избирается на всеобщих прямых выборах, проходящих в два тура. 130 депутатов Конгресса Республики избираются по 27 многомандатным округам по партийным спискам согласно пропорциональному представительству. Для того, чтобы получить места в Конгрессе партии должны преодолеть избирательный порог в 5 % либо получить по крайней мере 7 мест в одном из избирательных округов. Места в парламенте распределяются по методу Д’Ондта.

Результаты

Президентские выборы 
Первый тур прошёл 11 апреля. Первые опубликованные экзитполы показали, что малоизвестный кандидат Педро Кастильо из Свободного Перу занял первое место в первом туре голосования, набрав около 16,1 % голосов, а Эрнандо де Сото и Кейко Фухимори имели равные по 11,9 %. За ними следовали Йонхи Лескано, Рафаэль Лопес Алиага, Вероника Мендоса, Джордж Форсайт, каждый из которых получил 11 %, 10,5 %, 8,8 % и 6,4 % соответственно. Сезар Акунья и Даниэль Уррести получили 5,8 % и 5 % соответственно, в то время как остальные кандидаты набрали менее 3 % голосов избирателей. По опросам общественного мнения Кастильо начал стремительно выдвигаться вперёд менее чем за месяц до выборов за счёт Лескано, де Сото, Мендосы и Лопеса Алиаги. Наоборот, Форсайт, изначально являвшийся сильным фаворитом на победу резко упал в опросах за несколько месяцев до выборов после первоначальной дисквалификации избирательной комиссией, снизив рейтинг с предсказывавшихся 25 % в первом туре в феврале 2021 года до менее чем 6 % голосов в окончательном результате.

Парламентские выборы 
В результате выборов крупнейшая партия в предыдущем законодательном собрании Народная сила, потеряла часть своих мест, а парламентские партии, такие как Союз за Перу и Широкий фронт получили наихудшие результаты за свою историю и не прошли в парламент. Перуанская националистическая партия бывшего президента Ольянты Умала и Национальная победа Джорджа Форсайта (который в начале 2021 года лидировал в опросах общественного мнения среди кандидатов в президенты) также не смогли получить ни одного места парламента. С другой стороны небольшие и вновь образованные партии, такие как Свободное Перу, Вперёд за страну, Вместе за Перу и Народное обновление (партия-преемница «Национальной солидарности»), получили хорошие результаты, а Свободное Перу стало крупнейшей парламентской партией. Контиго, преемница бывшей партии Перуанцы за перемены бывшего президента Педро Пабло Кучинского, получила менее 0,1 % голосов и не прошла в Конгресс.

Примечания

Ссылки 
 Владислав Стародубцев. Выборы в Перу: Возможен ли левый поворот // Спільне, 18.06.2021.

Перу
Выборы в Перу
2021 год в Перу
Апрель 2021 года
Июнь 2021 года